Denys Viktorovytch Harmash (en ) est un footballeur ukrainien, né le  à Milove. Il évolue au poste de milieu défensif au Dynamo Kiev.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Dynamo Kiev
 Vainqueur de la Supercoupe d'Ukraine en 2011.
 Vainqueur de la Coupe d'Ukraine en 2014 et 2021.
 Championnat d'Ukraine en 2015, 2016 et 2021.

 Vainqueur du Championnat d'Europe des moins de 19 ans 2009.

Références

Liens externes 

 

Footballeur international ukrainien
Joueur du Dynamo Kiev
Joueur du Rizespor
Naissance en RSS d'Ukraine
Naissance en avril 1990